Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells 2012 (officieel BNP Paribas Open) van 2012 vond plaats van 8 tot en met 18 maart 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het enkelspel werd al voor de vierde keer in zijn carrière door de Zwitser Roger Federer gewonnen, door thuisspeler John Isner in de finale met 7-6 en 6-3 te verslaan. Isner verloor eveneens in het dubbelspel de finale: samen met zijn landgenoot Sam Querrey verloor hij van de Spanjaarden Marc López en Rafael Nadal met 6-2 en 7-6.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2012 trok 370.406 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells